Чемпионат Вьетнама по футболу 2018 (, ) — 35-й сезон чемпионата Вьетнама под названием Ви-лига 1, высшего дивизиона вьетнамского футбола.

Действующий чемпион — «Куангнам».

Регламент 
14 клубов-участников сыграли традиционный двухкруговой турнир из 30 туров (каждая команда провела по два матча с каждой из остальных команд — дома и в гостях). Команда, набравшая наибольшее количество очков, стала чемпионом страны и будет представлять Вьетнам квалификационном турнире Лиги чемпионов АФК сезона 2019 года, а команда, занявшая последнее 14-е место, покинула Ви-лигу 1.

Клубы-участники

Покинул Ви-лигу 1 по итогам прошлого сезона (Чемпионат Вьетнама по футболу 2017 года) 
 Донгтам Лонган

Пришёл в Ви-лигу 1 по итогам прошлого сезона (Первая лига, сезон 2017 года) 
 Намдинь

Турнирная таблица

Результаты 

Примечания
  1:После результата матча в таблице указан номер тура, в котором состоялся данный матч

Потуровая таблица

Примечания 

Футбольные соревнования во Вьетнаме